Пу́говишников переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в Хамовниках между улицей Льва Толстого и Языковским переулком.

Происхождение названия 
Название (дано в начале XIX века) связано с фамилией домовладельца Василия Михайловича Пуговошникова. Купцы Пуговошниковы, проживавшие в районе Хамовников, упомянуты уже в 1725 году. Назывался также Пуговошников, Пуговичный, Пуговщинский переулок.

Описание 
Пуговишников переулок начинается от улицы Льва Толстого, проходит на юго-запад до Языковского переулка. Фактически является внутриквартальным проездом.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 7 — детский сад № 2164 (с ясельными группами);
 № 11 — Трансстроймонтаж;
 № 11, корпус 8 — кафе «Дубинушка»;

По чётной стороне:

Транспорт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема Пуговишникова переулка

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей